Opslagsordet kat kan henvise til flere artikler:

 Kat – huskat (underart af vildkat)
 Vildkat – dyreart
 Kattefamilien – famile af rovdyr
 Kat (film) – dansk film fra 2001
 Nihalet kat – strafferedskab

Se også
 Khat – plante der bruges som rusmiddel; udtales som – og ses også stavet "kat"